Dober steht für:
 Dober, anderer Name für die Kleine Elster, rechter Zufluss der Schwarzen Elster in Brandenburg
 Dober (Kremnitz), linker Zufluss der Kremnitz in Bayern

Dober ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Dober (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Anna Dober (1713–1739), mährische Poetin und Verfasserin zahlreicher geistlicher Lieder
 Conrad K. Dober, eigentlicher Name von Con Conrad (1891–1938), US-amerikanischer Komponist und Musikproduzent
 Hans Martin Dober (* 1959), deutscher Theologe
 Johann Leonhard Dober (1706–1766), deutscher Bischof und Missionar
 Richard Dessureault-Dober (* 1981), kanadischer Kanute